

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 2
 Dębówiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno
 Dębówiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn

Zobacz też 
 Dębówiec-Kolonia, Dębówiec-Towarzystwo
 Dębowiec, Dębów, Dębówka, Dębówko